DM i håndbold 2010-11 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 DM i håndbold 2010-11 (mænd)
 DM i håndbold 2010-11 (kvinder)